EWF steht als Abkürzung für:

 Earth, Wind and Fire, US-amerikanische Soulband
 Eine-Welt-Forum, Bonn
 Energie Waldeck-Frankenberg, heutiger Name des früheren Verbandselektrizitätswerks Waldeck, später Verbandselektrizitätswerk Waldeck-Frankenberg GmbH (VEW)
 Enhanced Write Filter, Komponente von Windows Embedded, verhindert Schreibvorgänge auf dem Systemdatenträger
 European Federation for Welding, Joining and Cutting, der Europäische Verband für Schweißen, Fügen und Schneiden
 European Weightlifting Federation, der Europäische Gewichtheberverband
 Emergency Warning Functionality, landesweite Warnung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen oder im Katastrophenfall über Digital Audio Broadcasting
 Erste Wiener Filzfabrik
 Europäischer Währungsfonds, der geplante Nachfolger des ESM

Abkürzung